Корманга:

 Корманга (приток Понги) — река в России, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области. 
 Корманга (приток Юзы) — река в РФ, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области.